Владимир Алексеевич Молчанов (; род. 1949) — советский и украинский тренер по прыжкам в воду; Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Биография 
Родился 9 марта 1949 года в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР.

В 1972 году окончил факультет физического воспитания Харьковского педагогического института (ныне Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды).  С 1992 года Владимир Молчанов являлся старшим тренером по прыжкам в воду в Харьковском государственном высшем училище физической  и старшим тренером Харьковской области по прыжкам в воду.

За годы тренерской деятельности подготовил 13 Мастеров спорта Украины, 3 Мастера спорта Украины международного класса и одного Заслуженного мастера спорта Украины. Его воспитанники — Пригоров Алексей, Алевтина Королёва и Елена Фёдорова входят в состав национальной сборной Украины.

В 2008 и 2013 годах В. А. Молчанов был удостоен стипендии Президента Украины, а в 2012 году — стипендии Кабинета Министров Украины.

В 2015 году Владимир Молчанов продолжил свою тренерскую деятельность в Республике Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 Владимир МОЛЧАНОВ: «Если сборной не нужен бронзовый призёр Олимпиады Пригоров, так и скажите!»

Выпускники Харьковского национального педагогического университета
Тренеры СССР
Тренеры Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины